Anemia:
 Anemia (растение) — род папоротниковидных растений из семейства Schizaeaceae
 Anemia (насекомое) — род жесткокрылых насекомых семейства чернотелок